Jarkko Immonen (1982) olimpiai bronzérmes, világbajnok finn jégkorongozó, a Toronto Maple Leafs draftolta
 Jarkko Immonen (1984) finn jégkorongozó, a Dallas Stars draftolta